PMC je lahko kratica za:

 Panjabi MC (pravo ime Rajinder Singh Rai), britansko-indijski raper, producent in DJ
 Penske Media Corporation, ameriško medijsko podjetje
 pluripotentna matična celica, tip matične celice
 Pokrajinski muzej Celje, muzej v Celju
 PubMed Central, repozitorij znanstvene literature s področja biomedicine in biosistemskih ved